Червен (польск. Czerwień, болг. Червен) — название населённых пунктов:

 Червен (Червень) — крупнейший из червенских городов.
 Червен — село в Русенской области Болгарии.
 Червен — село в Пловдивской области Болгарии.

См. также 
 Червенские города
 Червень (значения)
 Червенка
 Чирвино
 Чирва